Твердилково — село в Рязанцевском сельском поселении Переславского района Ярославской области при речке Сухопарке. Население на 1 января 2007 года — 42 человека.

История 
Первое упоминание о сельце Твердилкове в Переславском уезде относится к концу XV в. В 1491 г., ближний боярин великого князя Ивана III Андрей Михайлович Плещеев составляет духовную, в которой завещает сельцо Твердилково и сельцо Лихаревское своему сыну Даниилу. Даниил Андреевич отдал село брату Михаилу Андреевичу, сын которого Дмитрий Михайлович, в свою очередь, 1562 г. завещает село своему сыну Ивану Дмитриевичу. Иван Дмитриевич Плещеев-Колодка 12 лет служил воеводой в Юрьеве Ливонском, вероятно в это время сельцо Твердилково было «взято на Государя» .

В 1628—29 году село Твердилково принадлежало Семёну Гаврилову Коробьину, а до него было за князем Щетининым. В 1656 году у вдовы Фетиньи Коробьиной купил это село князь Иван Петрович Барятинский. Вскоре после этого князь Барятинский пожертвовал это село Данилову монастырю. После секуляризации в 1764 году Твердилково стало казённым селом.

Церковь Рождества Богородицы существовала здесь уже 1628 году и была князем Щетининым. Запустелую церковь восстановил вотчинник села Семён Семёнович Коробьин к 1644 году.
В 1778 году прихожане построили новую деревянную церковь в честь того же праздника.

В 1826 году вместо деревянной церкви построен каменный храм с такою же колокольнею. Престолов в нём два: в холодном в честь Рождества Пресвятой Богородицы, в приделе тёплом во имя Святой Живоначальной Троицы.

С 1885 года в селе была церковно-приходская школа.

Население

Примечания

Ссылки 
 Храм Рождества Пресвятой Богородицы Село Твердилково, Переславский район Ярославской области

Сёла Данилова монастыря
Населённые пункты Переславского района